Slovo relikt znamená obecně pozůstatek, otisk, stopu již zmizelého, odstraněného, přemístěného objektu, rostliny, zvířete atp. V jednotlivých oborech pak nabývá těchto významů:

 relikt (archeologie)
 relikt (biologie) – organismus (rostlina, živočich), který se nachází na arele, původně velkého areálu;
 relikt (geologie)

Reliktem je i:
 reliktní záření